Bezručova vyhlídka je pojmenovaná po českém/slezském básníku Petru Bezručovi. Bezručova vyhlídka může být:
 Bezručova vyhlídka – Hradec nad Moravicí, okres Opava
 Bezručova vyhlídka (Kopřivnice) – Kopřivnice, okres Nový Jičín
 Bezručova vyhlídka (Sedliště) – Sedliště, okres Frýdek-Místek

Související články 
 Petr Bezruč

Petr Bezruč
Objekty nazvané po Petru Bezručovi